Alima kan syfta på:
 Alima, en flod i Kongo-Brazzaville
 Alima (djur), ett släkte av kräftdjur
 Alima (namn), ett kvinnonamn, vanligen förekommande i Mellanöstern men även i Europa och Norden, som betyder ”den vackra”.
 En krater på Venus, se lista över kratrar på Venus#A